Murray Hill – quartiere di Manhattan, New York
Murray Hill – comunità del New Jersey
Murray Hill – collina dell'Isola di Natale
Murray Hill – comune del Kentucky